Gillet se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Abel Gillet
 Claude Casimir Gillet